Azorella saxifraga är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham. Azorella saxifraga ingår i släktet Azorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
saxifraga